Кре́четово: — название населённых пунктов:

Россия 
 Кречетово — деревня в Каргопольском районе Архангельской области.
 Кречетово — деревня в Осташковском районе Тверской области.
 Кречетово — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Кречетово — хутор в Наурском районе Чечни.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Кречетово — исчезнувшее село в Джанкойском районе.